Molekulska formula -{C17H20N2S}- se može odnositi na:

 Izoprometazin
 Promazin
 Prometazin
 Tienopramin